Menschik ist der Familienname folgender Personen:

 Jutta Menschik (* 1944), österreichisch-deutsche Psychologin und Psychoanalytikerin
 Josef Menschik (1902–1980), österreichischer Schauspieler
 Kat Menschik (* 1968), deutsche Illustratorin und Zeichnerin

Siehe auch: Menschick